Val 1991 kan syfta på:

Parlamentsvalet i Indien 1991
Riksdagsvalet i Sverige 1991
Presidentvalet i Ukraina 1991